Ryszard Nowak (ur. 1953) – poseł w latach 1993–1997
 Ryszard Nowak (ur. 1962) – poseł w latach 2001–2005, prezydent Nowego Sącza